Buchal ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Buchal (* 1947), deutscher Physiker und Bestsellerautor
 Jaroslav Buchal (* 1974), tschechischer Eishockeyspieler